Rapp kan som auktorsförkortning betyda:

 Wilhelm Ludwig Rapp
 Arthur Roman Rapp

Robotskapade auktorsförkortningar